Патриаршее подворье при храме иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехове-Борисове — деревянный православный храм-часовня в Москве. Настоятель — епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома (Демчук).

История 
В 2000 году группа местных жителей выступила с инициативой строительства церкви. Ими была создана православная община. В 2002 году начались работы по возведению деревянного храма иконы Божией Матери «Троеручица». В 2004 году состоялось освящение храма, позднее на храме был установлен главный купол с крестом. В 2005 году в храме был устроен приставной придел Иоанна Дамаскина.

Позднее на территории комплекса планируется построить большой пятиглавый каменный храм с колокольней.

Интерьер 
В храме находится деревянный резной иконостас, изготовленный в греческом городе Салоники. Святыни храма — икона Божией Матери «Троеручица», икона преподобного Иоанна Дамаскина, икона великомученика Пантелеимона и ковчег с частицами его мощей.

Духовенство 
 Настоятель — епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома (Демчук).
 Игумен Варфоломей (Лукин).
 Протоиерей Валентин Васечко.
 Иерей Евгений Смольянинов

Святыни 

 Икона Людмилы Чешской с частицей мощей
 Икона блаженной Матроны Московской с частицей её мощей
 Ковчег с 60 частицами мощей святых угодников Киево-Печерской лавры
 Ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Патриаршее подворье Сурского Иоанновского женского монастыря при храме иконы Божей Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово

Литература 
 

Храмы Даниловского благочиния
Орехово-Борисово Южное
Москва
Москва
Иоанно-Богословский Сурский монастырь
Храмы, построенные в 2004 году в России
Здания и сооружения, построенные в 2004 году в Москве